Naselja u Sloveniji:
 Gomila (Destrnik, Slovenija), naselje u općini Destrnik
 Gomila (Trebnje, Slovenija), naselje u općini Trebnje
 Gomila pri Kogu, naselje u općini Ormož